Il singolare del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale Leonardo Lavalle 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Tim Mayotte (campione)
 Henri Leconte (secondo turno)
 Anders Järryd (semifinali)
 Brad Gilbert (quarti di finale)

 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Jim Pugh (semifinali)
 Patrik Kühnen (quarti di finale)
 Christian Saceanu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Frankfurt Grand Prix 1988